Viktor IV (Victor IV), namn som burits av två motpåvar.
 Viktor IV (1138)
 Viktor IV (1159-1164)